Johannis steht für:

 Johannistag, 24. Juni
 Johannis-Verlag (heute Edition Johannis), deutscher Buchverlag
 Johannis, kurz für Johannisberg (Wein), Rebsorte

Johannis ist der Familienname folgender Personen:
 Carmen Johannis (* 1960), rumänische Ehegattin des Staatspräsidenten Klaus Johannis
 Klaus Johannis (* 1959), rumänischer Politiker
 Nicolaus Johannis (Ende des 15. Jahrhunderts–1558), Pastor in Flensburg und Propst im Sundewitt

Siehe auch:
 Sankt Johannis
 Johannisberg
 Johannisburg
 Johannes, männlicher Vorname